Благовещенский — хутор в Калачеевском районе Воронежской области.

Входит в состав Манинского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Светочева.

История 
Основан  в 1810 году  крепостными  крестьянами  малороссами  помещика  действительного  статского  советника Лисаневича  Василия  Ивановича.

На хуторе родился Герой Советского Союза Георгий Светачев.

Ссылки 
 Благовещенский (хутор)

Населённые пункты Калачеевского района